Castex (Ariège)
Castex (Gers)
ook:
Castex-d'Armagnac,  Gers